Michow ist der deutsche Name folgender Orte:
 Míchov, Gemeinde im Okres Blansko, Tschechien
 Mnichov u Strakonic, Gemeinde im Okres Strakonice, Tschechien

Michow ist der der niedersorbische Name folgender Orte:
 Münchehofe, Gemeinde im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Michow ist der Familienname folgender Personen:
 Jens Michow (* 1950), deutscher Jurist und Fachbuchautor
 Nikola Michow (* 1998), bulgarischer Hammerwerfer
 Nikola Wassilew Michow (1877–1962), bulgarischer Bibliograf und Wirtschaftsstatistiker
 Petar Michow (* 1992), bulgarischer Eishockeyspieler